César Marcano (né en 1987), cycliste vénézuélien
 César Marcano, footballeur vénézuélien